Selenite benennt
 eine österreichische Band: Selenite (Band)
 einer Partei in Bulgarien: Grüne Bewegung (Bulgarien)
 Salze der Selenigen Säure: Selenite (Stoffgruppe)
 einen Gebirgszug im Pershing County, (Nevada): Selenite Range
 ein Anreicherungsmedium zur Isolierung von Salmonellen: Selenite-Broth